Der Begriff Mpanga steht für:

Mpanga-Gefängnis, Gefängnis in Ruanda
Mpanga-See, See in Ruanda
Mpanga (Mnyera), ein Fluss in Tansania
Mpanga (Georgsee), ein Fluss in Uganda
Mpanga-Waldreservat, ein Reservat in Uganda

Mpanga ist der Name folgender Personen:
Oscar Ngoy wa Mpanga (* 1964), kongolesischer Bischof
George Franck Walusimbi Mpanga, ehemaliger Bürgermeister von Kampala